Detta är en lista över de 163 kommunerna i departementet Alpes-Maritimes i Frankrike.

Alpes-Maritimes
Kommuner Alpes-Maritimes